Laringite acuta – processo infiammatorio della laringe di breve durata e senza alterazioni morfologiche permanenti delle strutture laringee
Laringite cronica – processo infiammatorio della laringe di lunga durata e caratterizzato da alterazioni morfologiche permanenti delle strutture laringee
Laringite difterica – malattia dell'apparato respiratorio umano solitamente innescata da un'infezione virale acuta delle vie aeree superiori chiamata anche "croup"
Laringite spastica – condizione patologica delle vie aeree superiori, dovuta alla contrazione spasmodica dei muscoli della laringe, detta anche laringospasmo